Влади́мир Ткаче́нко: 
 Ткаченко, Владимир Андреевич (1917—1997) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ткаченко, Владимир Борисович (род. 1972) — российский композитор, поэт, автор песен.
 Ткаченко, Владимир Валентинович (род. 1965) — советский пловец.
 Ткаченко, Владимир Владимирович (род. 1964) — украинский историк, народный депутат Украины V созыва.
 Ткаченко, Владимир Данилович (1943—2007) — советский и украинский учёный-правовед.
 Ткаченко, Владимир Матвеевич (1903—1983) — Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Владимир Николаевич (род. 1953) — советский и белорусский музыкант, гитарист, аранжировщик.
 Ткаченко, Владимир Петрович (род. 1957) — советский баскетболист.